— город в Японии, находящийся в префектуре Сидзуока.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Сидзуока региона Тюбу. С ним граничат города Сидзуока, Фудзи, Готемба, Фудзиёсида, посёлки Ояма, Намбу, Минобу, Фудзикавагутико и село Нарусава.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается клён, цветком — Prunus incisa, птицей — полевой жаворонок.

Города-побратимы 
 Санта-Моника (англ. Santa Monica), Калифорния (США) с 21 июля, 1975;

 Шаосин (кит. упр. 绍兴, пиньинь Shàoxīng), Китай с 11 ноября, 1997.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Сидзуока